Rafael Nadal era il detentore del titolo, e si è riconfermato anche in questa edizione del torneo superando in finale Kei Nishikori che si è ritirato sul punteggio di 2-6, 6-4, 3-0.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (campione)
 Novak Đoković (ritirato per infortunio)
 Stanislas Wawrinka (secondo turno)
 Roger Federer (ritirato per motivi personali)
 David Ferrer (semifinale)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Andy Murray (terzo turno)
 Milos Raonic (terzo turno)

 
  John Isner (terzo turno) 
  Kei Nishikori (finale) 
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno) 
  Grigor Dimitrov (terzo turno) 
  Fabio Fognini (primo turno) 
  Tommy Haas (primo turno) 
  Michail Južnyj (secondo turno) 
  Tommy Robredo (primo turno)

Qualificati 

  Santiago Giraldo (quarti di finale)
  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Igor Sijsling (secondo turno)

  Andrej Golubev (primo turno) 
  Benjamin Becker (primo turno) 
  Dominic Thiem (terzo turno, ritirato per malattia)

Lucky loser

  Marinko Matosevic (secondo turno)

  Łukasz Kubot (terzo turno)

Wildcard 

  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  Marius Copil (secondo turno)

  Guillermo García López (secondo turno) 
  Albert Ramos (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2014
ATP World Tour 2014